Pouy (Hautes-Pyrénées), dorp en gemeente in Frankrijk.
oude naam van Saint-Vincent-de-Paul (Landes), dorp en gemeente in Frankrijk.